Secante é um termo usado em matemática. Pode referir-se a:
 Linha secante, toda reta que intercepta uma circunferência em dois pontos distintos.
 Secante (trigonometria), uma função trigonométrica, definida como .
 Secante (substância), uma substância higrofílica utilizada na secagem de óleos.

Desambiguação